Шеровичи — название нескольких населённых пунктов:
 Шеровичи — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Шеровичи — деревня в Руднянском районе Смоленской области.